Abney Park – park w Stoke Newington w Londynie
 Abney Park Cemetery – prywatny cmentarz w Abney Park w Londynie, jeden z Magnificent Seven
 Abney Park – amerykański zespół muzyczny
 Abney Park – pierwszy album amerykańskiego zespołu muzycznego Abney Park